Het seizoen 2012-13 van de Beker van België in het damesvoetbal startte met de 1ste ronde in de zomer van 2012 en eindigde op 1 april 2013 met de finale in het Stade Leburton in Tubeke.

Het toernooi werd gewonnen door RSC Anderlecht, dat daarmee zijn zesde Belgische beker won onder de naam Anderlecht, de tiende wanneer ook voorganger Brussel Dames 71 wordt meegerekend. Het versloeg in de finale Waasland Beveren-Sinaai Girls.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3
| RD1 = 1/8e finale
| RD2 = kwartfinale
| RD3 = halve finale
| RD4 = finale
| RD1-header01= 
| RD1-team01= Waasland Beveren-Sinaai Girls (I)
| RD1-score01= 4
| RD1-team02= DV Famkes Merkem
| RD1-score02= 0
| RD1-header02= 
| RD1-team03= K. Lierse SK
| RD1-score03= 0
| RD1-team04= SV Zulte Waregem
| RD1-score04= 2
| RD1-header03= 
| RD1-team05= Club Brugge KV
| RD1-score05= 7
| RD1-team06= VC Dames Eendracht Aalst (II)
| RD1-score06= 1
| RD1-header04= 
| RD1-team07= K. Sint-Truidense VV
| RD1-score07= 9
| RD1-team08= DV Zonhoven (II)
| RD1-score08= 0
| RD1-header05= 
| RD1-team09= Oud-Heverlee Leuven
| RD1-score09= 0
| RD1-team10= R. Standard de Liège
| RD1-score10= 3
| RD1-header06= 
| RD1-team11= VC Moldavo (II)
| RD1-score11= 1
| RD1-team12= K. Massenhoven VC (II)
| RD1-score12= 5
| RD1-header07= 
| RD1-team13= K. Beerschot AC
| RD1-score13= 1
| RD1-team14= DVC Eva's Tienen (I)
| RD1-score14= 0
| RD1-header08= 
| RD1-team15= RSC Anderlecht
| RD1-score15= 8
| RD1-team16= KSK Heist
| RD1-score16= 1
| RD2-header01= 
| RD2-team01= Waasland Beveren-Sinaai Girls
| RD2-score01= 1   1
| RD2-team02= SV Zulte Waregem
| RD2-score02= 1   2
| RD2-header02= 
| RD2-team03= Club Brugge KV
| RD2-score03= 0   1
| RD2-team04= K. Sint-Truidense VV
| RD2-score04= 0   1
| RD2-header03= 
| RD2-team05= R. Standard de Liège
| RD2-score05= 6   6
| RD2-team06= K. Massenhoven VC (II)
| RD2-score06=  0   0
| RD2-header04= 
| RD2-team07= K. Beerschot AC
| RD2-score07= 3   1
| RD2-team08= RSC Anderlecht
| RD2-score08= 2   2
| RD3-header01= 
| RD3-team01= Waasland Beveren-Sinaai Girls (I)
| RD3-score01= 2   2
| RD3-team02= Club Brugge KV| RD3-score02= 1   2
| RD3-header02= 
| RD3-team03= R. Standard de Liège
| RD3-score03= 0   2
| RD3-team04= RSC Anderlecht| RD3-score04= 2   2| RD4-header01= 
| RD4-team01= Waasland Beveren-Sinaai Girls
| RD4-score01= 0
| RD4-team02= RSC Anderlecht| RD4-score02= 3'| RD4-header02= 
}}

Verloop
Alle rondes, behalve de halve finales, werden in één wedstrijd beslist. De halve finales werden gespeeld met een heen- en terugmatch. De finale werd gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

WedstrijdenNa de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelde. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Een W. staat voor Women's BeNe League''

Eerste ronde

Tweede ronde

1/16de finales

1/8e finale

Kwartfinale
 Heenwedstrijden

 Terugwedstrijden

Zulte Waregem versloeg Waasland Beveren-Sinaai Girls, maar Sinaai Girls diende daarna een klacht in bij de Belgische Voetbalbond omdat bij Zulte Waregem een speelster was aangetreden die niet speelgerechtigd was. Sinaai Girls kreeg gelijk en mocht zo door naar de halve finale in de plaats van Zulte Waregem.

Halve finale
 Heenwedstrijden
	 	 
 Terugwedstrijden

Finale

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2012/13